Lissabon heißen folgende geographische Objekte:
 Região de Lisboa, Region in Portugal
 Grande Lisboa, Subregion in Portugal
 Distrikt Lissabon in Portugal
 Lissabon, Stadt in Portugal
 Lissabon (poln. Dobrogostowo), Ort in der Gemeinde Obrzycko im Powiat Szamotuły, Polen

Siehe auch:
 Lisboa, Lisbon
 Vertrag von Lissabon (Begriffsklärung)